Избищи — название населённых пунктов в России:

 Избищи — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Избищи — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Избищи — село в Данковском районе Липецкой области.